Wetter kan syfta på:

 Wetter (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 Wetter, Ruhr – en stad i Ruhrområdet
 Wetter (Hessen)  – en stad i Hessen
 Wetter (flod) – en mindre flod i Hessen